Чемпионат Испании по баскетболу 2012/2013 является 30-м сезоном, проводимым под эгидой национальной лиги. Чемпионат разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф.

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2011/2012 Чемпионат покинул:
 «Эстудиантес» — 17-е место
 

Из Второй лиги 2011/2012 квалифицировались:
 «Ла Лагуна» — 1-е место

«Вальядолид», занявший 18-е место в предыдущем сезоне, тоже должен был покинуть Лигу. Но «Менорка», получившая право выступать в сезоне, не смогла подтвердить финансовую состоятельность.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе